Francisco de Borbón-Dos Sicilias (Ravensburg, 20 de junio de 1960) es un príncipe y miembro de la Familia Real de las Dos Sicilias, de acuerdo a las leyes dinásticas de dicha casa es el actual Jefe de la dinastía al provenir de matrimonios dinásticos en donde su padre y abuelo nunca renunciaron a sus derechos dinásticos a diferencia de sus primos.

Biografía
Nació el 20 de junio de 1960 en Ravensburg, Alemania, es el primer hijo del príncipe Antonio de las Dos Sicilias, príncipe de Borbón, y de la duquesa Isabel de Wurtemberg, por línea paterna es nieto del príncipe Gabriel de las Dos Sicilias, príncipe de Borbón, y de la princesa Margarita Isabel Czartoryska y por línea materna de Felipe Alberto, Duque de Wurtemberg y Jefe de la Casa Real de Wurtemberg, y de la archiduquesa Rosa de Austria-Toscana. Su padre, el príncipe Antonio, era primo hermano de la condesa de Barcelona, madre del rey Juan Carlos I de España y abuela paterna del  rey Felipe VI de España. Tiene tres hermanos menores, la princesa María Carolina, el príncipe Genaro y la princesa María Anunciada.

Matrimonio y descendencia
Se casó en Ginebra, Suiza, el 2 de junio del 2000 con la condesa Alejandra de Schönborn-Wiesentheid  (2 de junio de 1967, Zürich, Alemania), hija del conde Franz Clemens von Schönborn-Wiesentheid y de la princesa Tatiana Constantinovna Gorchakov, miembros de una familia real mediatizada. La pareja tiene dos hijos:

 Antonio Cayetano Nicolás Esteban María (Ginebra, 6 de junio de 2003).

 Dorotea María Amalia Tatiana Elena (Zürich, 10 de mayo de 2005).

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Príncipes de las Dos Sicilias
Nobles de Italia